Cerritensi – abitanti di Cerrito (Brasile)
Cerritensi – abitanti di São José do Cerrito